Breacker ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Breacker (* 1934), britischer Leichtathlet
 Tim Breacker (* 1965), britischer Fußballspieler und -trainer
Siehe auch:
Breaker